Countryballs — The Polandball Game — игра для мобильных устройств в жанре аркада. Представляет собой бесконечный раннер, в котором не используется модель free-to-play.

Геймплей 
В игре нет сюжета как такового. В Countryballs — The Polandball Game представлена возможность управлять одним из 15 кантриболов — разноцветных шаров, представляющих страны мира. Игра начинается с Польши (Polandball), за которую необходимо собирать предметы и получать доступ к новым локациям. Во время игры персонаж автоматически устремляется к правой стороне экрана, и задача игрока состоит в том, чтобы отдавать команды, изменяющие положение Polandball, и, таким образом, избежать столкновений с препятствиями и контакта с различными ловушками и угрозами для персонажа. Во время игры у игрока есть возможность посетить четыре разные локации, наполненные разными испытаниями.

Игрок может обнаружить бонусы, которые увеличат количество очков брони персонажа или замедлят время. Новые локации разблокируются довольно быстро, как и очередные кантриболы. Чтобы управлять Polandball, игроку необходимо использовать один палец. При нажатии на экран герой прыгает, а если водить пальцем вниз, то он будет совершать вращение.

Как и положено типичному бесконечному раннеру, в Countryballs: The Polandball Game победа в привычном понимании невозможна. Рано или поздно каждый игрок делает ошибку, приводящую к завершению игры.

Игра не только воссоздаёт многие классические шутки из оригинальных шуток жанра Countryballs, но также предлагает свыше 15 новых комиксов, которые были специально созданы для игры.

Критика 
Обозреватель интернет-портала Videotesty.pl Павел Борисевич пишет об этой игре следующее: «К сожалению, игра довольно быстро надоедает из-за отсутствия контента. Мне не хватало чего-то, что позволило бы мне остаться с этой игрой надолго. Через несколько минут игры у меня было большинство стран и досок. Countryballs — почти точная копия Flappy Bird <…> Модель управления работает хорошо и хорошо адаптирована для сенсорных экранов <…> В игре не хватает воображения и контента, который побуждал бы игрока продолжать играть. Countryballs — это название на несколько минут, потом нам так надоест, что мы очень быстро забудем об этой постановке. Бесплатная версия игры недоступна, нам придётся заплатить около 1 евро, чтобы играть. Графическое оформление также не побуждает скачивать приложение на наш телефон. Оно выглядит ужасно и неряшливо, как будто сделано в Paint. На мой взгляд, лучше скачать что-то бесплатное, чем интересоваться Countryballs — The Game».

Примечания

Ссылки 
 
  (видеоверсия)

Компьютерные игры 2015 года
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Игры для iOS
Игры для Android
Игры по Countryballs